Анатолий Мовчан:
 Мовчан, Анатолий Петрович (1928—1998) — советский правовед и дипломат.
 Мовчан, Анатолий Яковлевич (1925—1980) — советский театральный актёр, режиссёр, педагог.